PSO est le sigle de :
 Particle Swarm Optimization ;
  ;
 Part sociale ;
 Port Security Officer, en français agent de sûreté du port, en relation avec la réglementation maritime et l'ISPS ;
 Phantasy Star Online, un jeu en ligne massivement multijoueurs ;
 Pakistan State Oil, une société pétrolière pakistanaise ;
 Psoriasis ;
  ;
 Procédé Standardisé Offset, ou Norme ISO 12647 - en imprimerie ;
 Production Storage and Off-loading : production, stockage et déchargement (FPSO) ;
 Project Support Officer (PSO) ;
 Porte de Saint-Ouen.

Notes et références